Колизе́й — один из старейших кинотеатров в Санкт-Петербурге.

Здание доходного дома № 100, во дворе которого ныне находится кинотеатр, построено в 1866—1868 годах для купца 1-й гильдии И. Ф. Лопатина по проекту  М. А. Макарова. В 1907 году на участке дома № 100 архитектор Л. Л. Фуфаевский возвёл во дворе оригинальное круглое сооружение для круговой панорамы. Первоначально в нём размещалась художественная панорама «Страдание Христа» («Голгофа»), затем (с 1910 года) скейтинг-ринг (помещение для катания на роликовых коньках). В 1913 году здесь был размещён кинематограф «Галант». В 1915 году к зданию было пристроено помещение, которое позже стало использоваться как малый зал кинотеатра.

Название «Колизей» кинотеатр получил в 1930 году. Здание кинотеатра было реконструировано в 1950-х годах (арх. К. Л. Иогансен) и в 1976—1978 годах (арх. Д. А. Соломин, В. А. Лукьянов, инж. А. П. Аспидов).

В августе 2001 года кинотеатр был открыт после очередной реконструкции. Тогда же его прикрепили к сети кинотеатров «Каро-Фильм». Большой зал рассчитан на 690 мест, малый — на 100 (работал как кинокафе).

Весной 2010 года здание кинотеатра пострадало во время оттепели, когда коммунальщики случайно повредили крышу и в фойе и на верхних этажах начались протечки. В 2011 году владелец кинотеатра принял решение о его продаже (официальной причиной была названа высокая конкуренция со стороны соседних кинотеатров), и с 28 февраля кинотеатр был закрыт, а в октябре того же года здание было продано организации «Миссия Благая весть» за 10 млн долларов..

Другой кинотеатр Колизей 
 Кинотеатр «Колизей» (Кронверкский пр., д. 11) 
(архитектор Я. Г. Гевирц) 
Построен в 1908 г. Стиль модерн, материал дерево. 
В 1909 г. перестроен под цирк (проект гражданского инженера Н. Ф. Романченко). 
(Цирк под директорством И. Дукандера) Позже получил название Цирк «Модерн». 
В 1919 г. деревянное здание пострадало от пожара и было разобрано на дрова. 
В 1932 г. на этом месте построили студенческое общежитие (архитекторы Г. А. Симонов, П. В. Абросимов, А. Ф Хряков)

Примечания

Ссылки 
 Сайт кинотеатра

Бывшие кинотеатры Санкт-Петербурга
Здания и сооружения Невского проспекта